Der Venucia V-Online ist ein Kompakt-SUV der zur Dongfeng Motor Company gehörenden Marke Venucia.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das unterhalb des Venucia Xing positionierte Fahrzeug am 20. August 2021. Kurz darauf kam es in China in den Handel.

Technische Daten 
Angetrieben wird der 4,56 Meter lange V-Online vom aus dem Xing bekannten 1,5-Liter-Ottomotor mit 140 kW (190 PS). Das Fahrzeug hat Vorderradantrieb und ein 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe. Auf 100 km/h soll es in 8,8 Sekunden beschleunigen. Eine Plug-in-Hybrid-Version debütierte auf der Guangzhou Auto Show im Dezember 2022.

Weblinks 

 Offizielle Website (chinesisch)

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell